est un nom espagnol qui peut désigner :

 José Madriz (1867-1911), président du Nicaragua ;
 Département de Madriz au Nicaragua, nommé d'après le président José Madriz ;
 , une revue espagnole de bandes dessinées de la movida madrilène (1984-1987).